Chloe Armstrong est un des personnages principaux de l'univers de fiction Stargate Universe, interprété par Elyse Levesque.

Elle a fait ses études à Harvard et assiste son père le sénateur Alan Armstrong, et de ce fait l'accompagne lors de sa visite de la base Icare.
Pendant le voyage vers la base Icare à bord du George Hammond, elle fait la connaissance d'Eli Wallace, avec qui le courant passe plutôt bien.
Lors de l'attaque de la base par l'Alliance luxienne, elle fait partie de ceux qui se retrouvent sur le Destinée. Elle est très proche de son père, dont le décès peu de temps après l'arrivée sur le vaisseau l'affectera beaucoup.

Création et développement du personnage 
Au début appelée Carpenter puis Walker, ce fut finalement Armstrong qui fut retenu comme nom de famille pour le personnage.

Références

Voir aussi 
 Stargate Universe

Chloe Armstrong
Chloe Armstrong

cs:Seznam postav seriálu Hvězdná brána: Hluboký vesmír#Chloe Armstrongová
en:List of Stargate Universe characters#Chloe Armstrong